Scottish Football League 1890–91 var den første sæson af Scottish Football League og dermed også det første skotske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af elleve hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Renton FC blev imidlertid diskvalificeret for professionalisme efter blot fire kampe. Ligaen blev vundet af Dumbarton FC og Rangers FC, som begge sluttede på 29 point og dermed delte titlen, som dermed vandt Scottish Football League for første gang.

Resultater 

Efter sæsonen var de tre lavest placerede hold på valg til ligaen, som genvalgte St. Mirren og Vale of Leven, mens Cowlairs ikke blev genvalgt. I stedet valgte ligaen Leith Athletic, som ikke tidligere havde spillet ligafodbold, men som i 1889-90 og 1890-91 havde nået kvartfinalerne i Scottish Cup.

Ligaen blev udvidet med to hold. Renton fik sin suspendering ophævet, og derudover kom Clyde med i ligaen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Scottish League  1890-91 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League – Re-elections 1891-1951

Noter 

Sæsoner i Scottish Football League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891